Григорий Рябов:
 Рябов, Григорий Андреевич (1895—1938) — 1-й секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Вологодской области.
 Рябов, Григорий Захарович (1894—1967) — советский акушер, военный врач, гинеколог и историк медицины.